Le mot naturalisation est employé dans plusieurs domaines :
 la naturalisation  est l’acquisition d’une nationalité ou d’une citoyenneté par un individu qui ne la possède pas par sa naissance ;
 en taxidermie, la naturalisation est une suite d'opérations et de traitements qui permettent de préparer les animaux morts pour les conserver avec l'apparence de la vie ;

 en sociologie et économie, la naturalisation est une extension conceptuelle abusive consistant à décrire comme un fait naturel qui existerait en tout lieu et en tout temps ce qui n'est en réalité qu'un simple construit social  ;

 en écologie la naturalisation est le phénomène d'intégration d'une espèce exotique dans un nouvel écosystème.